Svartprickig dvärgspett (Picumnus nigropunctatus) är en fågel i familjen hackspettar inom ordningen hackspettartade fåglar.

Utbredning och systematik 
Svartprickig dvärgspett förekommer i nordöstra Venezuela. Den betraktas ibland som underart till paljettdvärgspett (P. exilis).

Status 
IUCN kategoriserar arten som livskraftig.

Noter

Externa länkar

Hackspettar
Fåglar i neotropiska regionen